

Cinema 
 Il professore (Speak Easily) – film del 1932 diretto da Edward Sedgwick
 Il professore – film del 1967 diretto da Carlo Lodovici

Letteratura 
 Il professore (The Professor) – romanzo di Charlotte Brontë del 1857
 Il professore (What Comes Next) – romanzo di John Katzenbach del 2010

Pagine correlate 
Professore (disambigua)